Avery Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Avery Peak (Colorado)
 Avery Peak (Maine)